Pseudostigmatinae — подсемейство стрекоз из семейства стрелок (Coenagrionidae) подотряда равнокрылых. Ранее выделялось в отдельное семейство Pseudostigmatidae, однако после проведённых молекулярно-генетических исследований равнокрылых стрекоз было включено в состав семейства Coenagrionidae. Около 20 видов, включая крупнейший современный вид стрекоз — Megaloprepus caerulatus.

Распространение
Южная Америка, Центральная Америка и один эндемик из восточной Африки (Coryphagrion grandis).

Описание
Крупные стрекозы, до 19 см (Megaloprepus caerulatus). Характерен медленный, порхающий полёт. Имаго питаются пауками, которых хватают прямо с их ловчих сетей.
Личинки обитают среди подлеска в затопленных норах и дуплах, в участках со скапливающейся и застаивающейся водой, в заполненных водой розетках листьев растений-эпифитов.
Например, Mecistogaster modesta и некоторые другие представители семейства Pseudostigmatidae, развиваются в фитотелматах, небольших скоплениях воды (микроводоёмах) внутри бромелиевых и разных эпифитных растений. В тропических лесах северо-западной Коста-Рики в Центральной Америке они достигают высокой плотности: до 6000 личинок на гектар в участках вторичного леса.

Классификация 
Подсемейство Pseudostigmatinae включает 10 родов с примерно 20 видами:
 Род Anomisma McLachlan, 1877
 Anomisma abnorme McLachlan, 1877
 Род Bromeliagrion De Marmels, 2005
 Род Coryphagrion Morton, 1924
 Coryphagrion grandis Morton, 1924
 Род Diceratobasis Kennedy, 1920
 Род Leptagrion Selys, 1876
 Род Mecistogaster Rambur, 1842
 Mecistogaster amalia (Burmeister, 1839)
 Mecistogaster amazonica Sjöstedt, 1918
 Mecistogaster asticta Selys, 1860
 Mecistogaster buckleyi McLachlan, 1881
 Mecistogaster jocaste Hagen, 1869
 Mecistogaster linearis (Fabricius, 1776)
 Mecistogaster lucretia (Drury, 1773)
 Mecistogaster martinezi Machado, 1985
 Mecistogaster modesta Selys, 1860
 Mecistogaster ornata Rambur, 1842
 Mecistogaster pronoti Sjöstedt, 1918
 Род Megaloprepus Rambur, 1842
 Megaloprepus caerulatus (Drury, 1782)
 Род Microstigma Rambur, 1842
 Microstigma anomalum Rambur, 1842
 Microstigma maculatum Hagen in Selys, 1860
 Microstigma rotundatum Selys, 1860
 Род Platystigma Kennedy, 1920
 Род Pseudostigma Selys, 1860
 Pseudostigma aberrans Selys, 1860
 Pseudostigma accedens Selys, 1860

См. также 
 Allocnemis vicki

Примечания

Литература 
 Machado A. B. M. & Lacerda D. S. S. 2017. Revalidation of Platystigma Kennedy, 1920, with a synopsis of the quadratum species group and the description of three new species (Odonata: Pseudostigmatidae). Zootaxa, 4242(3): 493—516. .

Ссылки 
 Identification and Ecology of Australian Freshwater Invertebrates.

Стрелки (насекомые)
Подсемейства насекомых